Kalchgruben ist der Name folgender Orte:

 Kalchgruben (Gemeinde Axams), Ortsteil von Axams, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Kalchgruben (Gemeinde Fehring), Ortsteil von Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark